Il gruppo della wicksite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della wicksite 
 Bederite
 Grischunite
 Tassieite
 Wicksite

Note 

Wicksite